Киселі́вка — село в Україні, у Катеринопільському районі Черкаської області. Населення становить 520 осіб.

Народились:
 Вербівська Катерина Іванівна (Нар. 25 жовтня 1962р), поетеса.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Киселівка 

Населені пункти, засновані у 18 столітті
Села Черкаської області